Ольшанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ольшанская волость (Бирюченский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Ольшанская волость (Звенигородский уезд) — в составе Киевской губернии
 Ольшанская волость (Льговский уезд) — в составе Курской губернии
 Ольшанская волость (Новооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Ольшанская волость (Обоянский уезд) — в составе Курской губернии
 Ольшанская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Ольшанская волость (Прилукский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Ольшанская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Ольшанская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Ольшанская волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Ольшанская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии

См. также 
 Больше-Ольшанская волость
 Ольшанский район